Korthalsia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Korthalsia ingår i familjen Arecaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korthalsia